Smoke Rise ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Smoke Rise (Alabama) im Blount County
 Smoke Rise (Georgia) im DeKalb County